Жакиянов:
 Жакиянов, Галымжан Бадылжанович (род. 1963) — политик Казахстана.
 Жакиянов, Жанат Ескендирулы (род. 1983) — казахстанский боксёр-профессионал, чемпион мира по версиям WBA (супер) и IBO.
 Жакиянов, Оралбек Нурсеитович — аким города Талдыкорган (октябрь 1995 — май 1997)